Die Spielzeit 2020/21 war die vierte Austragung der MySports League, der dritten Spielklasse im Schweizer Eishockeysport.

Die Meisterschaft umfasste die gleichen 12 Teams, wie in der Vorsaison. Der Spielbetrieb wurde am 19. September aufgenommen, musste aber nach einem Monat wegen der Covid-19-Pandemie unterbrochen werden. Am 13. Januar 2021 wurde die Meisterschaft definitiv abgebrochen. Wie schon im Vorjahr gab es aufgrund der Pandemie weder Auf- noch Absteiger.

Teilnehmer

Qualifikation 

Die Tabelle zeigt die Situation beim Meisterschaftsabbruch. Massgebend für die Rangierung sind die Punkte pro Spiel (P/Sp).

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlage nach Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro Spiel

Einzelnachweise 

Saison der MySports League
Eishockeysaison 2020/21